

Zoologia 
ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae):
 karaś pospolity
 karaś chiński, złoty karaś
 karaś srebrzysty

Geografia Polski 

3 jeziora w Polsce:
 Karaś – jezioro w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej
 Karaś – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Karaś – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno

2 miejscowości w Polsce:
 Karaś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Karaś – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno

rezerwaty:
 Rezerwat przyrody Jezioro Karaś – rezerwat chroniący jezioro Karaś w powiecie iławskim

Nazwisko 
 Karaś – polskie nazwisko, w Polsce nosi je prawie 9 tys. osób.

Znane osoby noszące nazwisko Karaś:
 Jan Karaś (ur. 1959) – polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika
 Kazimierz Karaś (1711–1775) – kasztelan wiski, marszałek prywatny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
 Witold Karaś (ur. 1951) – polski piłkarz i trener, grał na pozycji napastnika
 Marian Karaś (strona ujednoznaczniająca)
 Mieczysław Karaś (1924–1977) – polski językoznawca
 Patryk Karaś (ur. 1992)  – polski freestyler oraz raper
 Robert Karaś (ur. 1988) – polski triathlonista
 Roman Karaś (ur. 1953) – polski polityk i prawnik, senator III kadencji
 Romuald Karaś (ur. 1935) – polski dziennikarz
 Władysław Karaś (1893–1942) – polski żołnierz i strzelec sportowy, major Wojska Polskiego, brązowy medalista olimpijski

Inne 
 PZL.23 Karaś – samolot bombowo-rozpoznawczy

Przypisy